Polinices monteronis är en snäckart. Polinices monteronis ingår i släktet Polinices och familjen borrsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Borrsnäckor
monteronis